Список самых высоких зданий Израиля — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Израиля с высотой от 150 метров на основании стандартных измерений высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданиями. В столбце «Год» дан год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачт и другие не жилые структуры включены для сравнения, но не ранжированы.

Хронология самых высоких зданий

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания, которые, как планируется, превысят планку в 100 метров.

См. также 
 Список самых высоких зданий Тель-Авива
 Список самых высоких зданий Азии

Ссылки 
 
 
 

 
Израиль
Израиль
Выс